Lilla Krokvattnet kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Krokvattnet (Silbodals socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun,  (3,9 ha)
Lilla Krokvattnet (Töcksmarks socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun,  (16,2 ha)

Se även
Krokvattnet
Lill-Krokvattnet

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn